Vrbje je ime več naselij v  Sloveniji:
 Vrbje, občina Kostanjevica na Krki
 Vrbje, občina Žalec

Vrbje je tudi ime naselij izven Slovenije:
 Vrbje, Brodsko-posavska županija